В одиночному розряді тенісного турніру Thunderbird Classic 1971, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1971, Біллі Джин Кінг здобула титул, у фіналі перемігши Розмарі Казалс 7-5, 6-1.

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1971